Bogdanowka (russisch ) ist der Name vieler Dörfer in Russland, darunter:
 Bogdanowka (Fatesch), , in der Oblast Kursk, Rajon Fatesch
 Bogdanowka (Kaluga, Fersikowo), in der Oblast Kaluga, Rajon Fersikowo
 Bogdanowka (Kaluga, Koselsk), in der Oblast Kaluga, Rajon Koselsk
 Bogdanowka (Kaliningrad), in der Oblast Kaliningrad (bis 1946 Jürkendorf, Haselau und Gnadenthal, Kreis Heiligenbeil, Ostpreußen)
 Bogdanowka (Mordwinien, Staroje Schaigowo), in der Republik Mordwinien, Rajon Staroje Schaigowo
 Bogdanowka (Mordwinien, Subowa Poljana), in der Republik Mordwinien, Rajon Subowa Poljana
 Bogdanowka (Orenburg, Krasnogwardeiski), in der Oblast Orenburg, Rajon Krasnogwardeiski
 Bogdanowka (Orenburg, Sewerny), in der Oblast Orenburg, Rajon Sewerny
 Bogdanowka (Orenburg, Tozkoje), in der Oblast Orenburg, Rajon Tozkoje
 Bogdanowka (Samara, Kinel), in der Oblast Samara, Rajon Kinel
 Bogdanowka (Samara, Neftegorsk), in der Oblast Samara, Rajon Neftegorsk
 Bogdanowka (Stawropol), in der Region Stawropol
 Bogdanowka (Transbaikalien), in der Region Transbaikalien
 Bogdanowka (Uljanowsk, Barysch), in der Oblast Uljanowsk, Rajon Barysch
 Bogdanowka (Uljanowsk, Radischtschewo), in der Oblast Uljanowsk, Rajon Radischtschewo

Bogdanowka steht außerdem für:
 KZ Bogdanowka, Vernichtungslager auf dem Territorium der Ukraine im Zweiten Weltkrieg
 früherer (bis 1991) Name der Stadt Ninozminda in Georgien

Siehe auch:
 Bohdaniwka (Begriffsklärungsseite), ukrainische Entsprechung